Cet article dresse la liste des joueurs de Manchester United ayant fait au moins une apparition en match officiel avec l'équipe première.

Les joueurs dont le nom est indiqué en gras sont encore en activité au club.

Les statistiques indiquées sont celles en vigueur à l'issue de la saison 2021-2022. Merci de ne pas les mettre à jour avant la fin de la saison 2022-2023.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Notes et références 

Manchester United
Manchester United Football Club